Borovskij o Borovsky 
 2706 Borovský
 Borovskij rajon
 Evgenij Znosko-Borovskij

Pagine correlate 
 Borovsk